Berende peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Беренде) :
Berende, village bulgare de l'obchtina de Zemen, situé dans l'oblast de Pernik ;
Berende, village bulgare de l'obchtina de Dragoman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).